Bainbridge-Klasse kann für zwei Schiffsklassen der United States Navy stehen:

 Bainbridge-Klasse (1901), Zerstörerklasse von Anfang des 20. Jahrhunderts
 USS Bainbridge (CGN-25), Kreuzer-Einschiffsklasse aus dem Kalten Krieg